NO2 – formula molecolare del diossido di azoto
NO2 – formula molecolare del nitrito
NO2 – formula molecolare del nitronio

Formule molecolari